Kulung (jarawa jezik), jezik iz Nigerije
Kulung (himalajski jezik), jezik iz Nepala